Кубок Либертадорес 1999 — 40-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Победителем стал «Палмейрас». Вновь для участия в Кубке Либертадорес были приглашены мексиканские клубы, начавшие борьбу с квалификационного раунда.

Квалификационный раунд

Первый раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Второй раунд

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 1999 на сайте RSSSF

Футбол в Южной Америке в 1999 году
Кубок Либертадорес